«Игры взрослых людей» () — советский киноальманах 1967 года, состоящий из двух трагикомичных новелл.

В фильме иронически трактуется флирт между мужчинами и женщинами. Новеллы связаны образом шофера Бронюса, он лишь мимоходом появляется в первой новелле, но становится главным героем во второй.

Содержание

Игра первая / Pirmas žaidimas 
Режиссёр Илья Рудас, по рассказу Альгирдаса Поцюса «Крах».

В ролях:
 Регимантас Адомайтис — Бронюс, шофёр
 Даля Меленайте — Лайма
 Фердинандас Якшис — Рамонас, муж Лаймы
 Юозас Ригертас — Вайсета, ксендз собирающийся сменить работу на паромщика
 Марионас Гедрис — Адомас
 Борис Смельцов — продавец
 Балис Юшкявичюс — парикмахер

 Игра вторая / Antras žaidimas 
Режиссёры Марионас Гедрис и Альгимантас Кундялис, по рассказу Раймондаса Кашаускаса «Игры взрослых людей».

В ролях:
 Регимантас Адомайтис — Бронюс, шофёр
 Эугения Плешките — Регина
 Дануте Юроните — Рута
 Нийоле Лепешкайте — Алдона
 Герлинда Ковайте — Зита
 Юозас Ярушявичюс — водитель
 Римгаудас Карвялис — попутчик
 Альфонас Радзявичюс - сторож
 Пятрас Зулонас — директор базы

Критика 
С этой картиной впервые в литовском киноискусстве появилось произведение трагикомического плана. Её авторы отказались от минорной интонации и трагического финала рассказа Поцюса «Крах» (первая новелла) и психологического драматизма новеллы Кашаускаса «Игры взрослых людей» (вторая новелла).

Отмечалась неожиданная и нетипичное для актёра Регимантаса Адомайтиса — известного своими трагическими ролями — выступление в комедийном амплуа.

В тоже в время в журналами «Искусство кино» и «Советский экран» фильм был резко раскритикован:
Начинаешь думать: а может быть, в осмеяние ничтожности страстей, как пародия задумана картина? Хотя для этого жанра в картине нет ни остроты, ни легкости. … Увы, недостало такта, чувства меры, художественной тонкости авторам … Преднамеренность в повороте судьбы героя, навязчивость морали лишили фильм непринужденности в развитии действия, психологической правды. Не спасает положение и обаяние отличного актера Р. Адoмaйтиса, исполнителя роли Бронюса.

Фестивали и награды 
 VIII-й кинофестиваль республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии (1968) — премия за лучшее исполнение мужской роли актёру Р. Адомайтису.

Примечания

Литература 
 Нуйкин А. — Непонятные игры (О худож. фильме « Игры взрослых людей») // Искусство кино, № 7, 1969. — с. 100—105

Фильмы СССР 1967 года
Трагикомедийные фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Литовской киностудии
Киноальманахи СССР